Melle kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Melle, Belgien, kommun i Flandern, Östflandern,

Frankrike 

 Mellé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Melle, Deux-Sèvres, Nouvelle Aquitaine,

Italien 

 Melle, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Marshallöarna 

 Malle (ö), Likiep,

Tyskland 

 Melle (Tyskland), Niedersachsen, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar